Matomäki peut faire référence à : 
 Kaisa Matomäki (née le ), mathématicienne finlandaise.
 Tauno Matomäki (né en 1937 à Nakkila), vuorineuvos et entrepreneur finlandais.
  (1933–2010), militaire finlandais.